Mužská dvouhra Generali Open Kitzbühel 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do singlové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl srbský tenista Miomir Kecmanović, který dal přednost souběžně hranému olympijskému turnaji.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Nor Casper Ruud, jenž ve finále zdolal nenasazeného Španěla Pedro Martíneze po třísetovém průběhu 6–1, 4–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal čtvrté turnajové vítězství, která představovalo jeho pátý titul na okruhu ATP Tour. Po turnajích v Båstadu a Gstaadu získal třetí titul ve třech týdnech. To naposledy dokázal na podzim 2011 Brit Andy Murray. Martínez odehrál své první finále na okruhu ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2021
ATP Tour 2021